Kako – rzeka w Gujanie
 Kako – rzeka w Japonii
 Kako – dystrykt w Japonii, w prefekturze Hyōgo
 Kako (ur. 1994) – japońska księżniczka
 „Kako” – japoński krążownik ciężki